As línguas maueti-guaranis ou maué-aueti-tupi-guaranis formam um ramo de línguas que pertence ao tronco tupi.

Classificação interna 
Classificação interna das línguas Maweti-Guarani segundo Meira e Drude (2015):
Tupi
Maueti-guarani
Maué
Aueti-guarani
Aueti
Tupi-guarani

Reconstruções 
Reconstruções do:

Proto-tupi
Proto-maué-aueti-tupi-guarani
Proto-aueti-tupi-guarani
Proto-tupi-guarani

Fonte: Corrêa-da-Silva (2013)

Bibliografia 
 Spoladore, Fernanda Ferreira. 2017. Um estudo contrastivo de línguas tupi: Araweté, Kamaiurá, Aweti e Sateré-Mawé. Doutorado, Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos.